Lig of LIG kan verwijzen naar:
 Lig (plaats), een plaats in Slovenië 
 Süper Lig
 LIG, de IATA-code van Luchthaven Limoges